Исмаи́л Марзýки (, 11 мая 1914 года, Джакарта — 25 мая 1958 года, Джакарта) — индонезийский композитор, поэт, певец.

Краткая биография 
Родился в аристократической семье, получил образование в голландской школе и медресе. В 1931 году написал первую песню «О, Сарина».
Расцвет творчества и признание приходится на период после провозглашения независимости Индонезии (1945). Ему принадлежит более 200 песен, ставших национальной классикой, в том числе в стиле «крончонг».

Наиболее известные из них «Утешение острова пальм» () (1944), ставшая визитной карточкой Индонезии во всем мире и которой открывают свои передачи индонезийское радио и телевидение, а также революционная «Привет, привет, Бандунг» () (1946). Ему принадлежит также обработка известной русской песни «Очи чёрные» с текстом на сунданском языке («Panon Hideung»).

Песня «Утешение острова пальм» (в обработке В. Гевиксмана, русский текст В. Корчагина) под названием «Морями тёплыми омытая» или «Страна родная Индонезия» была очень популярна в Советском Союзе в исполнении Майи Головня и включалась во многие песенники того времени. Песня стала также движущей силой сюжета рассказа Андрея Евпланова «Индонезия». Лейтмотив песни «Индонезия — любовь моя» использован Юлием Кимом в своей песне «К юбилею Д. А. Сухарева».

Похоронен на джакартском кладбище Карет Бивак.

Семья 
Был женат на известной сунданской певице Эулис Зурайда, которая прославилась в том числе исполнением сунданского варианта песни «Очи чёрные». Дочь Рахми Азиах.

Награды 
 Премия правительства «Виджая Кусума» (1960, посмертно).
 Почётная грамота губернатора Джакарты (1963)
 Медаль за вклад в развитие культуры (1964)
 Почётная грамота Командующего сухопутными силами Индонезии (1971)
 Почётная грамота мэра Бандунга(1972)
 Звание Национального героя Индонезии (2004)

Память 
 Имя Исмаила Марзуки носит культурный центр и парк в Джакарте (1968) ()

Примечания 

Национальные герои Индонезии